Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Carpi
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Cupra Marittima
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Losine
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Prato
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Signa
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Tarquinia
 Chiesa di Santa Maria in Castello – chiesa di Vecchiano

Pagine correlate 

 Chiesa di Santa Maria di Castello